

События 
 Консулы Децим Юний Пера (плебей) и Нумерий Фабий Пиктор (патриций).
 Ашока, император Маурьев, принимает буддизм.
 Середина 260-х годов — Власть Карфагена распространяется на западную часть побережья Северной Африки, Южную Испанию, часть Сицилии, Корсику, Сардинию и Балеарские острова. Дружественные отношения с Египтом и Киреной.
 260-е годы — Союз Пергама с Египтом против Селевкидов. Египет укрепляет свои позиции в Малой Азии.
 260-е годы — Кровопролитная война царств Цинь и Чжао. Войска Чжао потеряли убитыми 450 тыс. чел., а Цинь — 250 тыс. Разгром Чжао. Лишь с помощью войск Чу и Вэй Чжао удерживает столицу Ханьдань.

Скончались 
 Митридат I Ктист — Понтийский царь

См. также